Megabraula är ett släkte av tvåvingar. Megabraula ingår i familjen bilöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bilöss
Megabraula